Jacques Fleury ist der Name folgender Personen:

* Jacques Fleury (Librettist) (1730–1775), französischer Librettist, Schriftsteller und Komponist
 Jacques Fleury (Politiker) (* 1941), französischer Jurist und Politiker (PS)